Cubaanse hagediskoekoek
 Hispaniolahagediskoekoek
 Jamaicaanse hagediskoekoek
 Puertoricaanse hagediskoekoek